Oemopteryx är ett släkte av bäcksländor. Oemopteryx ingår i familjen vingbandbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vingbandbäcksländor
Oemopteryx